Carrió puede referirse a:

Personas 
 Alonso Carrió de la Vandera (1715 - 1783), funcionario y escritor peruano-español;
 Genaro Carrió (1922 - 1997), jurista y juez argentino;
 Elisa Carrió (n. 1956), política argentina;
 Orlando Carrió (1955 - 2002), actor mexicano.

Lugares 
 Carrió, parroquia del concejo asturiano de Carreño, en España.
 Carrio, parroquia del concejo asturiano de Laviana.